Sandberg kan syfta på:

 Sandberg, ett efternamn samt personer med namnet
 af Sandeberg, en svensk adelsätt
 Sandberg (adelsätt), svensk adelsätt utslocknad 1815
 Sandberg (Slovakien), paleontologiskt område, ligger på Devínske Karpaty
 Sandberg, Bayern, kommun i Tyskland